Кратер Метий () — большой древний ударный кратер в юго-восточной материковой области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь голландского астронома и геометра Адриана Метия (1571—1635) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшие соседи кратера - кратер Бреннер на западе-северо-западе; кратер Рейта на северо-востоке; кратер Юнг на востоке и кратер Фабрициус, примыкающий к юго-западной части кратера Метий. На северо-востоке от кратера Метий находится долина Рейта. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 83,8 км, глубина 4120 м.

Кратер Метий имеет полигональную форму. Вал сглажен, северная часть вала спрямлена, восточная часть перекрыта двумя небольшими кратерами. В восточной части внутреннего склона просматриваются остатки террасовидной структуры. Высота вала над окружающей местностью достигает 1400 м, объем кратера составляет приблизительно 7200 км³. Дно чаши кратера сравнительно ровное, в центре чаши расположен массив невысоких центральных холмов расположенный в виде подковы.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Кратер Метий на карте LAC-114.
Селенологическая карта окрестностей кратера.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны